Erwin – imię męskie

Miejscowości w USA:
 Erwin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Erwin – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett
 Erwin – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
 Erwin – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Unicoi
Gminy w USA:
 Erwin (ang. Erwin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gogebic
 Erwin (ang. Erwin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben